IIC son las iniciales de:
 Institución de inversión colectiva;
 Instituto de Ingeniería del Conocimiento, un centro de investigación situado en Madrid;
 Istituto Italiano di Cultura.